Feldhockey-Bundesliga 2019–21 steht für:

 Feldhockey-Bundesliga 2019–21 (Damen)
 Feldhockey-Bundesliga 2019–21 (Herren)